

Ім'я 

 Македон — персонаж давньогрецької міфології.
 Македон — християнське ім'я.

Прізвище 

Македон — українське прізвище.

 Македон Наталія Леонідівна (1939) — українська мандрівниця, яхтсменка-навколосвітниця.
 Македон Павло Павлович (?—?) — старшина Дієвої Армії УНР.
 Македон Юрій Миколайович (1980) — український політик. Народний депутат України 8 скликання.

Топонім

Македон — місто, штат Нью-Йорк
 Македон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Македонський
 Маседон
прізвища